Le Riksdag peut désigner deux parlements :
le parlement suédois : Riksdag ;
le parlement finlandais (en suédois, langue officielle du pays) : Riksdag.